Delmastro delle Vedove, famiglia politica italiana, di cui i principali esponenti sono: 

 Andrea Delmastro Delle Vedove (1976 –  ) – politico italiano, figlio di Sandro.
 Sandro Delmastro delle Vedove (1947 –  ) – politico italiano, padre di Andrea.